Sheriff steht für unterschiedliche Dinge, mit zum Teil variabler Schreibweise:

 Scharif, Sharif, Scherif, Sherif(f), ein religiöser Titel im Islam
 Sheriff (Vereinigte Staaten), ein gewählter Polizeibeamter in den USA
 Sheriff, Person oder Amt in verschiedenen Ländern
 Sheriff (Unternehmen), ein transnistrisches Unternehmen
 Schwarze Sheriffs, Bezeichnung für Mitarbeiter des ZSD (Ziviler Sicherheitsdienst) in München
 Sheriff (Band), eine Musikgruppe aus Kanada in den 1980er Jahren
 ein Fahrzeug der US-Army, siehe Active Denial System
 ein Spiel von Nintendo aus dem Jahr 1979
 Sheriff Tiraspol, von der transnistrischen Firma Sheriff gesponserter Fußballclub
 Sheriff-Kliffs, Kliffs im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Sheriff oder Scharif ist der Familienname folgender Personen:
 A. Sheriff († 2015), indischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Dschafar Scharif-Emami (1910–1998), iranischer Politiker und Ministerpräsident des Iran
 Ella Milch-Sheriff (* 1954), israelische Komponistin
 Mohammad Abd al-Ghaffar asch-Scharif (* 1953), kuwaitischer islamischer Rechtswissenschaftler
 Naadia Sheriff (* ≈1988), britische Jazzmusikerin
 Noam Sheriff (1935–2018; hebräisch: נועם שריף), israelischer Komponist
 Paul Sheriff (1903–1960), britischer Artdirector und Szenenbildner
 Salia Jusu-Sheriff (1929–2009), sierra-leonischer Politiker

Siehe auch: 
 Sherriff
 Cherif
 Şerif